Мели́сса O’Ни́л (; род. 12 июля 1988, Калгари, Канада) — канадская певица и актриса, наиболее известная благодаря ролям Второй / Порши Лин в сериале «Темная материя» и Люси Чен в телесериале «Новичок», а также как победительница третьего сезона шоу .

Биография 
O’Нил родилась и выросла в Калгари, Альберта в семье Тима О’Нила и Элисон Енг, имеющей китайское происхождение). У Мелиссы есть младший брат по имени Колин Патрик О’Нил. Она училась в Terry Fox Junior High School и в Lester B. Pearson High School, оба эти учебные заведения расположены в её родном городе Калгари. В школьные годы она выступала в мюзиклах, а также играла в регби и в баскетбол.

В 2005 году Мелисса стала победительницей третьего сезона шоу . В 2015—2017 годах она исполняла одну из главных ролей в сериале  «Темная материя». С 2018 года O’Нил играет роль Люси Чен в телесериале «Новичок».

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Дети-певцы Канады